Shayuan (kinesiska: 沙院) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 300 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Närmaste större samhälle är Shuidong,  km norr om Shayuan.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina